Exposure (kunstwerk), een kunstwerk van Antony Gormley bij Lelystad
 Gradual exposure, een vorm van exposuretherapie waarbij de patiënt geleidelijk meer geconfronteerd (blootgesteld) wordt met het probleem waarmee zij kampen
 Imaginaire exposure, een methode bij psychotherapie om traumatische gebeurtenissen te verwerken
 Northern Exposure, een Amerikaanse tragikomische televisieserie uit de jaren 1990